El paral·lel 9º sud és una línia de latitud que es troba a 9 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 9° de latitud sud, un grau de longitud equival a  109,957 km; la longitud total del paral·lel és de 39.585 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 995 km i a 9.007 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 9° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País, territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Mweru
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Continent i illa de Kilwa Kisiwani
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de les illes de la Providència,  Passa al sud de les illes de Java, Bali, Nusa Penida i Lombok, 
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Sumbawa
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Estret de Sumba Mar de Savu - Passa al sud de l'illa de Flores (Indonèsia)
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Timor - per uns 16 km
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Timor - per uns 14 km
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Timor - per uns 6 km
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Timor 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Timor
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Arafura
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Nova Guinea
|-
| 
! scope="row" | 
| illes de Nova Guinea i Parama
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Corall
| style="background:#b0e0e6;" | Golf de Papua
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Nova Guinea
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Salomó
| style="background:#b0e0e6;" | Badia d'Oro
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Nova Guinea
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Salomó
| style="background:#b0e0e6;" | Passa entre les illes d'Entrecasteaux i les Trobriand, 
|-
| 
! scope="row" | 
| illes de Nusam i Woodlark
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Salomó
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de les illes de Tetepare, Vangunu i Nggatokae, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes Russell
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Nova Geòrgia
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa Savo, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes Nggela
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret Indispensable
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| illa de Malaita
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa entre els atols de Funafuti i Nukulaelae,  Passa al nord de l'atol Nukunonu, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Penrhyn
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de les illes Nuku Hiva i Ua Huka, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Acre Amazonas Rondônia - per uns 8 km Amazonas - per uns 20 km Rondônia Mato Grosso Pará estat de Tocantins Maranhão Piauí estat de Bahia Pernambuco Bahia Pernambuco - per uns 13 km Bahia - per uns 5 km Pernambuco Alagoas - per uns 20 km Pernambuco - per uns 8 km Alagoas - per uns 15 km Pernambuco Alagoas
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |  
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 8º sud
 Paral·lel 10º sud

Referències 

Línies de latitud